
Kom följ med i vår karusell () — альбом шведской певицы Агнеты Фельтског, рассчитанный на детскую аудиторию. В записи альбома принял участие девятилетний сын Агнеты, Кристиан Ульвеус, а также детский хор. В 1988 году певица получила премию «Грэммис» в категории «Детский альбом года».

Список композиций

См. также 
 Nu tändas tusen juleljus (1981)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Агнеты Фельтског
Альбомы на шведском языке
Альбомы музыки для детей